Katarina Witalijiwna Zawacka (, ; ur. 5 lutego 2000 w Łucku) – ukraińska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w czerwcu 2015 roku w turnieju ITF w Telawi, w którym zwyciężyła, pokonując w finale Julie Razafindranaly z Francji. Na koncie ma wygranych sześć turniejów singlowych i dwa deblowe rangi ITF.

Debiut w cyklu rozgrywek WTA zaliczyła w turnieju w Kuala Lumpur w 2017 roku. Zagrała tam w pierwszej rundzie (z dziką kartą) przeciwko Magdzie Linette, przegrywając w trzech setach 1:6, 6:3, 3:6.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Katarina Zawacka nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Ukraińskie tenisistki
Urodzeni w 2000
Ludzie urodzeni w Łucku